Racho ou Saint-Racho désigne un nom de personne, des lieux de culte, une commune française.

Commune française

 Saint-Racho, commune française en Saône-et-Loire, région Bourgogne

Personnes

Saint chrétien 
 Saint-Racho d'Autun, religieux, évêque d'Autun, de 650 à 659, inhumé au Prieuré Saint-Racho-lez-Autun

Pseudonyme 
 Vollker Racho (19781-), nom de scène d'un chanteur allemand.

Lieux de culte
 Église Saint-Racho, chapelle romane au centre de la forteresse de Dun, désaffectée en 1705